Molekulska formula -{C19H23N3}- se može odnositi na:

 Binedalin
 Amitraz